Oakgrove – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Oakgrove – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire